Пејинци могу бити:
Пејинци из Горњег Матејевца
Пејинци из Коретишта
Пејинци из Мокре